Cava (Alt Urgell), municipi català a la comarca de l'Alt Urgell
 la Cava, poble del municipi de Deltebre (Baix ebre)
 Cava de' Tirreni, ciutat italiana
 Cava (geologia) pou de glaç, cavitat al sòl d'una muntanya per a conservar la neu de l'hivern
 Cava (beguda), vi escumós produït a Catalunya 
 Cava o celler, local on és elaborat i sotmès a envelliment o a maduració el vi